JE poate fi:

 Insula Jersey, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 .je, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insula Jersey

Legături externe 
 
  „JE” la acronymfinder.com